Намгай Церинг (; род. в 1979 году) — бутанский политик,  (с ноября 2018 года). Член Национальной ассамблеи Бутана.

Биография 
Намгай Церинг родился в 1979 году. Он получил степень бакалавра наук в области коммуникаций в Мадрасском университете в Индии. А затем получил степень магистра в области общественного здравоохранения в Университете Чулалонгкорна в Бангкоке.

До прихода в политику Церинг занимал должность координатора проектов — проекта Мирового банка и Глобального фонда. Также он работал в , менеджером программ в Национальной программе по борьбе с ВИЧ и СПИДом (с 2014 по 2018 год), а также во Всемирной организации здравоохранения (с 2014 по 2016 год).

Церинг является членом социально-демократической партии Бутана . На выборах 2018 года он был избран в Национальную ассамблею Бутана. 3 ноября премьер-министр страны Лотай Церинг объявил состав своего нового кабинета — Намгай Церинг был назначен министром финансов Бутана.

Примечания 

Политики Бутана
Министры Бутана